

Крофтон — місто, штат Кентуккі
 Крофтон — місто, штат Небраска
 Крофтон — переписна місцевість, штат Меріленд